Artigliere (destroyer) est le nom de plusieurs destroyers de la Regia Marina (Marine Impériale italienne):
 Artigliere, destroyer de la classe Soldato lancé en 1907
 Artigliere, destroyer de la classe Soldati lancé en 1937

Voir aussi
 Artigliere (F 582), une frégate de la classe Soldati de la marine italienne dérivée de la classe Lupo lancée en 1983